Adam Bielański (1881–1964) – polski dyrektor Dróg Wodnych w Krakowie
 Adam Bielański (1912–2016) – polski chemik